Zevallos ou Zévallos est le nom porté par :
 Le Palais Zevallos, un palais du  situé à Naples en Italie
 L'Habitation Zévallos, une habitation agricole située au Moule en Guadeloupe dans les Antilles françaises